Лагорио () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Лагорио, Александр Евгеньевич (1852—1922) — русский учёный, петрограф.
 Лагорио, Лев Феликсович (1827—1905) — русский художник.
 Лагорио, Лелио (1925—2017) — итальянский политик, министр обороны (1980—1983).
 Лагорио, Рикардо Эрнесто (род. 1955) — аргентинский дипломат, посол Аргентины в Российской Федерации.